Frau Sixta steht für:

 Frau Sixta (Roman), einen 1925 erschienenen Roman des Schweizer Erzählers Ernst Zahn
 Frau Sixta (Film), eine deutsche Verfilmung des obigen Romans von Gustav Ucicky